Mizuki bezeichnet:
 Mizuki (Festung), eine japanische Befestigungsanlage aus dem 7. Jh.

Mizuki ist der Familienname folgender Personen:

 Ichirō Mizuki (1948–2022), japanischer Sänger
 Masafumi Mizuki (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Masato Mizuki (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Nana Mizuki (* 1980), japanische Sängerin, Songwriterin und Synchronsprecherin
 Shigeru Mizuki (1922–2015), japanischer Manga-Zeichner
 Mizuki Yōko (1910–2003), japanische Drehbuchautorin